BDQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vadodara (India)
 bdq – codice ISO 639-3 della lingua bahnar